Niemcy:
 Sinzheim – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rastatt
 Sinzheim – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rastatt

Osoby:
 David Sinzheim – niemiecki rabin

Zobacz też:
 Sinsheim